De Mahajangasuchidae zijn een familie van uitgestorven neosuchide crocodyliformen. Deze bevat momenteel de twee geslachten Mahajangasuchus en Kaprosuchus, die beide leefden tijdens het Laat-Krijt in Gondwana. Het wordt gedefinieerd als de meest omvattende clade met Mahajangasuchus insignis, en alle soorten nauwer verwant aan Mahajangasuchus dan aan Notosuchus terrestris, Simosuchus clarki, Araripesuchus gomesii, Baurusuchus pachecoi, Peirosaurus torminni, Goniopholis crassidens, Pholidosaurus schaumbergensis of Crocodylus niloticus. Fylogenetisch wordt Mahajangasuchidae net buiten de pholidosauriden en meer afgeleide Neosuchia geplaatst.

Onderscheidende kenmerken van de familie zijn onder meer vervloeide neusgaten, een kaakgewricht onder het niveau van de achterste maxillaire tandenrij, een diepe mandibulaire symphysis die schuin naar voren en boven is gericht, en de vorming van een hoornachtig posterodorsaal uitsteeksel van het squamosum en wandbeen (wat veel meer uitgesproken is in Kaprosuchus) .

Het cladogram toont de fylogenetische verwantschappen van Mahajangasuchidae binnen Neosuchia naar Sereno en Larsson, 2009:

Uitgestorven Crocodylomorpha